Kiso – fiume giapponese che sorge nella prefettura di Nagano
 Kiso – centro urbano della Nigeria facente parte dello Stato di Sokoto
 Kiso – cittadina giapponese della prefettura di Nagano
 Kiso – villaggio giapponese della prefettura di Nagano